2 miejscowości w Polsce: 
 Miedzianka – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. karkonoskim, w gminie Janowice Wielkie 
 Miedzianka – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Chęciny

Inne znaczenia:
 Miedzianka – potok w woj. dolnośląskim, prawy dopływ Nysy Łużyckiej
 Miedzianka – wzniesienie w Górach Świętokrzyskich

 Miedzianka – ludowa nazwa węża gniewosza plamistego